Балинац може да се односи на:

 Балинац (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Зајечарски округ, Република Србија
 Балинац (Глина), насеље града Глине, Банија, Република Хрватска